Лоукотка, Иржи (1925—1981) — чешский философ и религиовед. 
 Лоукотка, Честмир (1895—1966) — чешский лингвист, антрополог и историк.